Holstein-Holsteinborg ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Conrad von Holstein-Holsteinborg (1704–1749), königlich dänischer Generalleutnant
 Ludvig Holstein-Holsteinborg (1815–1892), dänischer Politiker